

Couleur 

 Le hot pink est le nom donné au rose shocking depuis les années 1950, une couleur liée à la fois au glamour et à la contestation

Musique 

 Hot Pink est un album de Doja Cat sorti en 2019
  est un album des  sorti en 2005
 Hot Pink, une chanson des Let's Eat Grandma de 2018 figurant sur l'album I'm All Ears